Моббинг (социология) — форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе.
 Моббинг (этология) — защитное поведение животных, применяемое для совместной защиты от хищников.